Karate als Jocs Asiàtics de 2018 es va celebrar a la Sala de Plens del Centre de Convencions de Jakarta, Jakarta, Indonèsia, del 25 al 27 d'agost de 2018.

Calendari

Medallistes

Homes

Dones

Medaller

Federacions participants 
Un total de 186 esportistes de 34 federacions van competir en karate als Jocs Asiàtics de 2018:

  6
  4
  1
  2
  3
  8
  3
  5
  7
  3
  2
  8
  8
  8
  6
  8
  6

  4
  4
  6
  6
  3
  8
  6
  4
  3
  6
  3
  8
  5
  8
  8
  8
  8

Referències

Enllaços externs 
 Karate als Jocs Asiàtics del 2018
 Llibre oficial de resultats - Karate

Jocs Asiàtics de 2018
Karate